San Nikolao ima više značenja:
 San Nikolao (Bijela)
 San Nikolao (Peskara)